

Anno 
 271 o 271 a.C.

Matematica 
 271 (numero)

Altro 

 Arp 271
K 271
 Mercedes-Benz M271
 Sh2-271
 Strada statale 271 di Cassano
Weserflug We 271